Julius Franz kan syfta på bland andra:

* Julius Franz (1824–1887), tysk bildhuggare
 Julius Franz  (1847–1913), tysk astronom